Kollegienkirche ist eine frühneuzeitliche Bezeichnung für eine Universitätskirche:
 Collegienkirche (Helmstedt)
 Kollegienkirche (Jena)
 Kollegienkirche (Salzburg)

siehe auch:
 Kollegiatkirche